Sluškinjina priča, roman književnice Margaret Atwood iz 1985. godine
 Sluškinjina priča (film), američki film iz 1990. godine
 Sluškinjina priča (opera), opera danskog skladatelja Poula Rudersa
 Sluškinjina priča (televizijska serija), američka televizijska serija iz 2017. godine